Адна зямля () — региональный фестиваль-конкурс молодых исполнителей эстрадной песни, который проводится по очереди в одном из районов Белорусского Повилья и Воложинщине: Молодечненском, Вилейском, Мядельском и Воложинском Минской области и Сморгонском, Ошмянском, Островецком Гродненской области.

История 
Первоначально (1999) учредителями фестиваля стали отделы культуры Молодечненского, Воложинского и Ошмянского райисполкомов и еженедельник «Рэгіянальная газета». Название фестиваль позаимствовал у одного из учредителей — «Адна зямля» — слоган еженедельника «Рэгіянальная газета».
Впервые фестиваль прошёл 10 июля 1999 года на стадионе посёлка Чисть в Молодечненском районе.

С 2000 года в фестивале участвуют представители Вилейщины и Сморгонщины, а к учредителям присоединились отделы культуры Вилейского и Сморгонского райисполкомов.

С 2002 года участвуют жители Островецкого района. Учредителем становится и отдел культуры Островецкого райисполкома.

В 2004 году в число учредителей вошёл отдел культуры Мядельского райисполкома. Участниками могут стать и жители Мядельского района.

В 2013 году фестиваль прошёл 9 июня в Молодечно на сцене амфитеатра, построенного к «Дожинкам-2011».

Места проведения фестиваля 

 1999 — Молодечненский район, посёлок Чисть
 2000 — Воложин
 2001 — Ошмяны
 2002 — Островецкий район, деревня Рымдюны
 2003 — Сморгонь
 2004 — Вилейка
 2005 — Мядель
 2006 — Молодечно
 2007 — Воложин
 2008 — Мядель
 2009 — Сморгонь
 2010 — Ошмяны
 2011 — Островец
 2012 — Вилейка
 2013 — Молодечно
 2014 — Воложин
 2015 — Ошмяны
 2016 — Островец
 2017 — Сморгонь

Гимн фестиваля 
Гимн фестиваля написали поэтесса Таисия Трофимова и композитор Елена Атрашкевич. Впервые исполнен в 1999 году в поселке Чисть.

Обладатели Гран-при 

 1999 — Дмитрий Минько, Молодечненский район
 2000 — Дарья Уризченко, Молодечненский район
 2001 — Людмила Сенкевич, Ошмянский район
 2002 — Казимир Толстыко, Вилейский район
 2003 — Алеся Супранович, Вилейский район
 2004 — Наталья Салова, Вилейский район
 2005 — Алеся Кульша, Молодечненский район
 2006 — Александр Соловьёв, Молодечненский район
 2007 — Виктор Выборнов, Молодечненский район
 2008 — Виктория Илькевич, Вилейский район
 2009 — Денис Пацевич, Сморгонский район
 2010 — Ольга Ильич, Молодечненский район
 2011 — Анастасия Апанасенко, Молодечненский район
 2012 — Артур Михайлов, Молодечненский район
 2013 — Дарья Атрошенко, Молодечненский район
 2014 — Вадим Лукашевич, Ошмянский район
 2015 — Максим Пашук, Сморгонский район

Приз зрительских симпатий 
Приз зрительских симпатий — специальный приз, учреждённый еженедельником «Рэгіянальная газета». Его обладателями становились

 1999 — Юлия Иванчик, Молодечненский район
 2000 — Алеся Державец, Вилейский район
 2001 — Иван Володько, Ошмянский район
 2002 — Сергей Севко, Островецкий район
 2003 — Светлана Пушкарева, Воложинский район
 2004 — Катерина Цыгельникова, Мядельский район
 2005 — Валерий Вязевич, Мядельский район
 2006 — Николай Рязанович, Сморгонский район
 2007 — Василий Касперович, Ошмянский район раён
 2008 — Геннадий Чернявский, Воложинский район
 2009 — Татьяна Анушевская, Воложинский район
 2010 — Александр Жуковский, Ошмянский район
 2011 — Ольга Кастюкевич, Сморгонский район
 2012 — Алеся Сергейчик, Воложинский район
 2013 — Александра Корсак, Вилейский район
 2014 — Петр Кулеш, Вилейский район

Примечания 

Музыкальные фестивали Белоруссии
Фестивали, появившиеся в 1999 году